Појам Кужељ се може односити на:
 Кужељ (Делнице), насељено место у саставу Града Делнице, Приморско-горанска жупанија, %Република Хрватска
 Кужељ (Костел), насељено место у општини Костел, Република Словенија
 Кужељ (Презиме), презиме